Retraite sportive : concerne la cessation d'activité des sportifs de haut niveau.

 Retraite sportive (activités associatives) : concerne le concept d'activités sportives chez les personnes de plus de .